San Miguel del Pino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Miguel del Pino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 San Miguel del Pino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar